Stumme Schreie steht für:
 Stumme Schreie, Alternativtitel des Spielfilms Die Grotte der vergessenen Leichen von Emilio Miraglia (1971)
 Stumme Schreie (1982) deutscher Dokumentarfilm von Hartmut Kaminski und Elke Jonigkeit
 Stumme Schreie (2019), deutscher Fernsehfilm von Johannes Fabrick